Континентальный кубок по лыжным гонкам () — это вторые по значимости соревнования по лыжным гонкам, проводимые Международной федерацией лыжного спорта с 1996 года.

История 
Континентальный кубок был основан в 1996 году. До его существования проводились отдельные старты, гонки FIS, как вторые по значимости соревнования после Кубка мира. Спустя несколько лет было создано в общей сложности девять серий, каждая из которых охватывает одну или несколько стран. В дополнение к лыжникам из стран-участниц, в соревнованиях могут принимать участие приглашённые лыжники из всех стран, зарегистрированных в МЛФС, которые, однако, не могут набирать очки.

Континентальные кубки

Кубок Австралии/Новой Зеландии

Кубок Балкан

Кубок Восточной Европы

Кубок Дальнего Востока

Кубок Норама

Кубок Альп

Кубок Скандинавии

Кубок славянских стран

Супертур США

Примечания 

Соревнования по лыжным гонкам
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1996 года